Le mot starter peut désigner :
 un démarreur, petit moteur (électrique dans nombre d'applications) assurant le démarrage d'un plus gros moteur (souvent à combustion interne) ;
 un starter, officiel donnant le départ d'une course en tirant un coup de feu en l'air ; 
 un starter, dispositif électronique ou électrothermique auxiliaire à un tube fluorescent, pour en assurer l'allumage ; 
 le volet de démarrage à froid, encore parfois appelé choke au Québec, et improprement starter en français (le mot exact étant plutôt enrichisseur), dispositif d'un carburateur permettant d'augmenter la richesse en essence du mélange à l'admission pour faciliter le démarrage à froid ;
 un engrais starter, utilisé en agriculture sur certaines cultures ;
 STARTER!, une émission de télévision de la RTBF, qui aide de futurs entrepreneurs à lancer leur projet sur un principe de télé-réalité ;
 Starter, une rubrique automobile créée par Jacques Wauters en 1952 pour le Journal de Spirou et présentée par le personnage éponyme, un petit apprenti mécanicien en bleu de travail et casquette américaine à visière dessiné par Jidéhem.
 , une société américaine spécialisée dans la confection de vêtements de sports.

 un shooter (petit verre contenant de l'alcool fort) ;